Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2017 – piąta edycja rozgrywek o Superpuchar Polski rozegrana 23 września 2017 roku w hali „Energia” w Bełchatowie, zorganizowana przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej (PLPS) pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS). W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 -  oraz wicemistrz i finalista Pucharu Polski 2017 - .

Po raz trzeci zdobywcą Superpucharu Polski została .

MVP spotkania wybrany został zawodnik PGE Skry Bełchatów - Bartosz Bednorz.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Zobacz też 
 PlusLiga (2016/2017)
 PlusLiga (2017/2018)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2016/2017)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2017/2018)

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2017 w piłce siatkowej
2017 w polskim sporcie
Sport w Bełchatowie